La Timiș, une rivière de Roumanie.
 Le județ de Timiș, une division administrative de la Roumanie.